Вахтан — многозначный термин.

 Вахтан — рабочий посёлок в Шахунском районе Нижегородской области Российской Федерации.
 Вахтан (приток Большой Какши) — река в России, протекает в Костромской области, Кировской области, Нижегородской области.
 Вахтан (приток Малой Какши) — река в РФ, протекает в Костромской области, Кировской области, Нижегородской области, Вологодской области.